Auftauchen steht für:
 allgemein den Abschluss eines Tauchvorgangs, siehe Tauchen
 Auftauchen (Film), deutsches Filmdrama (2006)
 Auftauchen! Die Verbandszeitschrift des Verbandes Deutscher Ubootfahrer e.V. (VDU)